I Am... Sasha Fierce е третият студиен албум на американската певица Бионсе. Излиза 12 ноември 2008 г. От него излизат девет сингъла – If I Were a Boy, Single Ladies (Put a Ring on It), Diva, Halo, Ego, Sweet Dreams, Broken-Hearted Girl, Video Phone и Why Don't You Love Me.

Списък с песните

I Am...

Оригинален траклист  
 If I Were a Boy – 4:10
 Halo – 4:22
 Disappear – 4:29
 Broken-Hearted Girl – 4:39
 Ave Maria – 3:42
 Satellites – 3:07

Делукс издание 
 Smash Into You – 4:31
 Satellites – 3:07
 That's Why You're Beautiful – 3:41

iTunes Store стандартно издание 
 Save the Hero – 4:33

Испанско и Латиноамериканско стандартно издание 
 Si Yo Fuera un Chico – 4:09

Японско издание 
 Save the Hero – 4:33

iTunes Store и Японско делукс издание 
 Save the Hero – 4:33

iTunes Store делукс издание 
 If I Were a Boy (видеоклип) – 5:04

Японско платинено издание 
 If I Were a Boy (Maurice Joshua Mojo UK Remix) – 6:27
 Halo (Dave Audé Club Remix) – 8:53
 Broken-Hearted Girl (Catalyst Remix) – 4:46

Sasha Fierce

Оригинален траклист 
 Single Ladies (Put a Ring on It) – 3:13
 Radio – 3:39
 Diva – 3:21
 Sweet Dreams – 3:28
 Video Phone – 3:35

Делукс издание 
 Hello – 4:17
 Ego – 3:56
 Scared of Lonely – 3:43

Японско издание 
 Why Don't You Love Me – 3:37

iTunes Store делукс издание 
 Single Ladies (Put a Ring on It) (видеоклип) – 3:18

Японско платинено издание 
 Single Ladies (Put a Ring on It) (DJ Escape & Tony Coluccio Remix – клубна версия) – 6:54
 Diva (Karmatronic Club Remix) – 5:06
 Ego (OK DAC Remix) – 6:27
 Sweet Dreams (Harlan Pepper & AG III Remix) – 6:42
 Ego (Remix с Кайне Уест) – 4:43

I Am... Sasha Fierce

Делукс преиздание 
 If I Were a Boy – 4:10
 Halo – 4:21
 Disappear – 4:28
 Broken-Hearted Girl – 4:39
 Ave Maria – 3:42
 Smash into You – 4:31
 Satellites – 3:07
 That's Why You're Beautiful – 3:41
 Single Ladies (Put a Ring on It) – 3:13
 Radio – 3:38
 Diva – 3:21
 Sweet Dreams – 3:28
 Video Phone – 3:35
 Hello – 4:16
 Ego – 3:56
 Scared of Lonely – 3:42
 Poison – 4:02
 Video Phone (Extended Remix с Лейди Гага) – 5:04

Платинено издание 
 Single Ladies (Put a Ring on It) – 3:13
 Diva – 3:21
 Ego – 3:56
 Halo – 4:21
 If I Were a Boy – 4:10
 Smash into You – 4:31
 Sweet Dreams – 3:28
 Broken-Hearted Girl – 4:39
 Scared of Lonely – 3:42
 That's Why You're Beautiful – 3:41
 Hello – 4:16
 Radio – 3:38
 Video Phone – 3:35
 Ego (Remix с Кайне Уест) – 4:44
 Why Don't You Love Me – 3:37
 Honesty – 3:47
 Save the Hero – 4:34
 Satellites – 3:07
 Disappear – 4:28
 Ave Maria – 3:42

Австралийско iTunes Store издание 
 Sweet Dreams (Steve Pitron & Max Sanna Club Remix) – 7:38

Британско iTunes Store издание 
 Ego (Slang „Big Ego“ Club Remix) – 6:18
 Diva (Karmatronic Club Remix) – 5:05

Платинено издание (DVD) 
 If I Were a Boy – 5:05
 Single Ladies (Put a Ring on It) – 3:19
 Diva – 4:05
 Halo – 3:45
 Broken-Hearted Girl – 4:40
 Ego (Remix с Кайне Уест) – 4:53
 Ego (Fan Exclusive) – 3:58
 Sweet Dreams – 4:01
 Зад кадър – 20:00

I Am... Sasha Fierce – EP 
 Video Phone (Extended Remix с Лейди Гага) – 5:04
 Why Don't You Love Me – 3:37
 Poison – 4:02

Албуми на Бийонсе
Музикални албуми от 2008 година